Leptocimex — род клопов семейства постельные клопы. Название рода происходит от  — «стройный».

Описание 
Тело клопов овальное суженное в передней части длиной 2,5—4,3 мм. Покровы тела шероховатые или морщинистые. Голова и грудь покрыты жёсткими и редкими щетинками. Полунадкрылья овальной формы. Они сильно редуцированы и посередине не соприкасаются. Заднегрудь зажата между тазиками средних ног. Расстояние между тазиками задних ног больше, чем такие же промежутки между тазиками передних и средних ног. Брюшко широко округлое, боковые их края сильно выпуклые.

Биология 
Паразитирует на летучих мышах, известны случаи нападения на человека.

Классификация 
Род описан французским энтомологом Эмилем Рубо в 1913 году. К нему относят четыре вида:

Распространение 
Виды рода встречаются в Африке (Судан, Египет), Ближнем Востоке (Ирак) и Южной Азии (Шри-Ланка, Индия, Таиланд).

Примечания

Литература 
 

Постельные клопы
Роды полужесткокрылых